Списки космічних запусків
Космонавтика 2004